Датт — индийская фамилия. Известные носители:
 Датт, Анджан (род. 1953) — индийский режиссёр, актёр, автор и исполнитель песен.
 Датт, Барка (род. 1971) — индийский тележурналист и обозреватель.
 Датт, Гита (1930—1972) — индийская певица.
 Датт, Раджани Палм (1896—1974) — видный британский коммунистический деятель.
 Датт, Ромеш Чандер (1848—1909) — бенгальский политический деятель, публицист, ученый, переводчик и литератор.
 Датт, Санджай (род. 1959) — индийский актёр, один из популярнейших звёзд Болливуда.
 Датт, Сунил (1929—2005) — индийский киноактёр, политик, продюсер.
 Гуру Датт (1925—1964) — индийский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист.
 Гурусадей Датт (1882—1941) — индийский общественный деятель, адвокат, фольклорист и писатель.
 Наргис Датт (1929—1981) — индийская киноактриса.
 Сонджей Датт (наст. имя Ретеш Бхалла) — американский профессиональный рестлер индийского происхождения.

См. также 
 Дат
 Датта
 Дутт